Джек Генри Куэйд  (, род. 24 апреля 1992, Лос-Анджелес) — американский актёр, наиболее известный благодаря ролям Марвела в фильме «Голодные игры» и Хьюи в телесериале «Пацаны».

Биография 
Джек Куэйд родился 24 апреля 1992 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье актрисы Мег Райан и актера Денниса Куэйда. У него есть единокровные брат и сестра Томас Бун Куэйд и Зои Грейс Куэйд (род. 8 ноября 2007) от третьего брака его отца Денниса Куэйда. Также у него есть младшая приемная сестра по имени Дейзи Тру (род. ноябрь 2004), удочеренная его матерью Мег Райан.

В 2012 году Джек сыграл роль Марвела в фильме «Голодные игры». В 2018 году Куэйд получил одну из главных ролей в драматическом сериале Amazon «Пацаны».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета